

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Branq“ beginnt.

Branq 



Branqu 
 Branquinho, Alberto Carlos de Liz Teixeira (1902–1973), portugiesischer Diplomat
 Branquinho, Diogo (* 1994), portugiesischer Handballspieler
 Branquinho, Veronique (* 1973), belgische Modedesignerin